Europamästerskapet i fotboll 2024 kommer att bli det sjuttonde Europamästerskapet i fotboll.
Värdland är Tyskland.

Tidplan 
I mars 2017 meddelade UEFA att två nationer lämnat in officiella bud för att arrangera mästerskapet – Tyskland och Turkiet. Den 27 september 2018 hölls omröstningen där Tysklands förslag vann med 12 av de totalt 17 rösterna.

Bekräftade ansökningar 

  – Förbundet uttalade oktober 2013 planer på att söka, och har utvecklat det i september 2014.

Visat intresse 
Följande länder hade uttalade planer på att söka:
       

Inför valet av Aleksander Čeferin som Uefa-president hade Josimar en artikel av Andreas Selliaas, Pål Ødegård och Håvard Melnæs med anklagelser om att röster i utbyte mot löften om inflytande och tjänster till flera nationella förbund skulle bana väg till presidentposten för Čeferin. Dansk Boldspil-Union, Finlands Bollförbund, Norges Fotballforbund och Svenska Fotbollförbundet, som 3 juni gemensamt lanserade Ceferin, anklagas i artikeln för att ha lagt sin röst på slovenen i utbyte mot ett delat EM i Norden 2024 eller 2028 och en framskjuten placering i Uefa-hierarkin för SvFF:s ordförande Karl Erik Nilsson .
 – Svenska Fotbollförbundets ordförande Karl Erik Nilsson uttalade juni 2012 en önskan om att Sverige ska arrangera EM 2024 tillsammans med ett grannland. Efter det har regeringen uttalat att de stödjer idrott men inte så kostsamma evenemang. Norge och Sverige sökte EM 2016, men drog tillbaka ansökan på grund av brist på statligt stöd.

Kvalificering

Kvalificerade nationer

UEFA-kriterier 
Följande grundkriterier har uppställts av UEFA gällande EM-slutspelet 2020. Kraven för EM 2024 förväntas inte vara mindre.
 10 arenor
 Två arenor ska ha en minimikapacitet av 50 000 åskådare (och det är ett plus om en av dessa tar 60 000)
 Tre arenor med 40 000 och fyra arenor med en minimikapacitet av 30 000 åskådare.
 24 lag ska delta i slutspelet

Spelplatser 
Följande tio arenor planeras användas under EM. Det stod tidigt klart att den stora finalen kommer att äga rum på Olympiastadion i Berlin. I och med att Allianz Arena i München även arrangerade matcher under EM 2020 blir arenan historisk som den första att användas under två efterföljande Europamästerskap på herrsidan.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Ranking av grupptreor

Referenser

Fotnoter 

2024 i Tyskland
2024
Fotbollsåret 2024